Komor Zoltán (1895–1944) műfordító
Komor Zoltán (1986–) író